Francisco Salvador de Austria-Toscana o, en su nombre original alemán: Franz Salvator von Österreich-Toskana (Altmünster en la Alta Austria 1866 - Viena 1939). Archiduque de Austria, príncipe de Bohemia, de Hungría y de Toscana con el doble tratamiento de alteza imperial y real.

Orígenes 
Nacido el 21 de agosto de 1866 en la localidad de Alt-Münster, era hijo del archiduque Carlos Salvador de Austria-Toscana y de la princesa María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias. Francisco Salvador era nieto por vía paterna del gran duque Leopoldo II de Toscana y de la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias; y por vía materna lo era el rey Fernando II de las Dos Sicilias y de la archiduquesa María Teresa de Austria-Teschen (reina de las Dos Sicilias).

Matrimonio y descendencia 

El 31 de julio de 1890 contrajo matrimonio en Bad Ischl, Tirol, con la archiduquesa María Valeria de Austria, hija del emperador Francisco José I de Austria y de la duquesa Isabel de Baviera. La pareja tuvo diez hijos:

 Isabel Francisca, nació en Viena el 1892 y murió en Syrgenstein el 1930. Se casó con el conde Jorge de Waldburg-Zeil-Hohenems.

 Francisco, nació el 1893 en Lichtenegg y murió el 1918 en el castillo de Wallsee.

 Humberto Salvador, nació el 1894 en Lichtenegg y murió el 1971 en Persenburg. Se casó con la princesa Rosa María de Salm-Salm.

 Eduviges, nació el 1896 en Bad Ischl y murió el 1970 en Hall. Se casó con el conde Bernardo de Stolberg-Stolberg.

 Teodoro Salvador, nació el 1899 en el castillo de Wallsee y murió el 1978 en Amstetten. Se casó con la condesa María Theresia de Waldburg zu Zeil und Trauchburg.

 Gertrudis, nació el 1900 en el castillo de Wallsee y murió el 1962 en Wangen. Se casó con el conde Jorge de Waldburg-Zeil-Hohenems, viudo de su hermana Isabel Francisca.

 María Isabel, nació el 1901 en el castillo de Wallsee y murió el 1936 en Innsbruck.

 Clemente Salvador, nació el 1904 en el castillo de Wallsee y murió el 1974 en Salzburg. Se casó con la condesa Elizabeth de Miremont Resseguier.

 Matilde, nació el 1906 en Bad Ischl y murió el 1991 en Hall. Se casó con Ernest Hefel.

 Inés, nació el 1911 en Bad Ischl y murió el mismo día.

Después de la caída del Imperio austrohúngaro a raíz de la derrota militar de la Primera Guerra Mundial, Francisco Salvador y su mujer perdieron la mayor parte de la fortuna personal de la que disponían, convirtiéndose en simples ciudadanos de la república de Austria. Desde el mismo 1918, María Valeria y Francisco Salvador iniciaron una batalla legal para recuperar parte de las posesiones particulares del Emperador.

María Valeria murió el 1924. El 28 de abril de 1934 Francisco contrajo de nupcias de nuevo, esta vez en Viena con la baronesa Melanie von Riesenfels, de la cual no tuvo descendencia.
Tuvo un hijo ilegítimo de la princesa Estefanía de Hohenlohe:
 Francisco José Rodolfo Hans Weriand Max Esteban Antonio de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (n. 5 de diciembre de 1914). Se le dio el apellido del esposo de su madre en el momento de su nacimiento, aunque Francisco Salvador era su padre.

Francisco Salvador murió el 20 de abril de 1939, con 73 años.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Archiduques de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Archiduques de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XX
Nobles de Hungría del siglo XIX
Nobles de Hungría del siglo XX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Príncipes de la Casa Imperial miembros de la Casa de los Señores de Austria
Fallecidos en Viena